Струнный квартет № 14 — многозначный термин.

 Струнный квартет № 14 (Бетховен) 
  
 
  
 
 
 
 Струнный квартет № 14 (Шостакович)
 Струнный квартет № 14 (Шпор)

См. также